Nella Regia Marina e nella Marina Militare ci sono state alcune classe navali con il nome Caio Duilio:

 Classe Caio Duilio – Corazzate in servizio tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento
 Classe Caio Duilio – Navi da battaglia che prestarono servizio nella prima guerra mondiale e successivamente ricostruite tra il 1937 e il 1940
 Classe Caio Duilio – Navi da battaglia ricostruzione della classe di navi da battaglia che avevano preso parte alla prima guerra mondiale e dopo aver preso parte nella nuova configurazione al secondo conflitto mondiale nel dopoguerra prestarono servizio nella Marina Militare ricoprendo anche il ruolo di ammiraglia della flotta
 Caio Duilio – Classe di incrociatori lanciamissili conosciuta anche come Classe Andrea Doria
 Classe Caio Duilio – Classe di cacciatorpediniere/fregata multiruolo, conosciuta anche come Classe Andrea Doria, denominazione italiana delle unità della Classe Horizon